Carter steht für:

 Carter (Familienname), Namensträger siehe dort
 Carter (Vorname), männlicher Vorname
 Carter (Rebsorte), rote Rebsorte
 Carter (Fernsehserie), kanadische Fernsehserie

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Carter (Kentucky)
 Carter (Mississippi)
 Carter (Montana)
 Carter (North Carolina)
 Carter (Oklahoma)
 Carter (Pennsylvania)
 Carter (South Dakota)
 Carter (Tennessee)
 Carter (Texas)
 Carter (West Virginia)
 Carter (Forest County, Wisconsin)
 Carter (Iron County, Wisconsin)
 Carter (Wyoming)
 Carter Acres, Georgia
 Carter Branch, Mississippi
 Carter Cedars, Wyoming
 Carter Crossroads, Tennessee
 Carter Development, Delaware
 Carter Grove, Alabama
 Carter Lake (Iowa)
 Carter Nine, Oklahoma

Unternehmen und Marken:
 Carter (Automobilhersteller), britischer Hersteller von Cyclecars
 Michigan Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Carter (1901)
 Washington Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Carter (1907–1908)
 Carter Motor & Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1915–1916)
 Carter Brothers Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1916–1918)
 Richard Carter Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1920–1921)
 Carter Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1921–1922)
 H. C. Carter, ehemaliger australischer Automobilhersteller
 Aston Carter, Personalvermittlung

Sonstiges:
 Carter-Effekt, Wiederauftreten von multifaktoriell vererbten Krankheiten
 Carter Peak, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Carter Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Carter County (Begriffsklärung)
 Carter County Courthouse (Begriffsklärung)
 Carter Hall (Begriffsklärung)
 Carter House (Begriffsklärung)
 Carter Island (Begriffsklärung)
 Carter Township (Begriffsklärung)
 Cartter
 Karter (Begriffsklärung)
 Carters